Józef Marczyński (1846–1934) – podporucznik weteran powstania styczniowego, odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami (8 listopada 1930)
 Józef Marczyński ps. „Rejtan” (1891–1940) – kapitan lekarz Wojska Polskiego, oficer Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (13 kwietnia 1931), Krzyżem Oficerskim OOP, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) i Odznaką Pamiątkową Więźniów Ideowych, komisarz Czeladzi, prezydent Sosnowca
 Józef Marczyński (ur. 1895) – żołnierz 4 pułku piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (17 marca 1938)
 Józef Marczyński (ur. 1953) – ukraiński rzeźbiarz i malarz pochodzenia polskiego

Zobacz też 
 Marczyński

Uwagi

Przypisy